Тетратиоцианатомеркурат(II) калия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия, ртути и роданистоводородной кислоты
с формулой K[Hg(SCN)],
белые кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Растворение тиоцианата ртути(II) в кипящем растворе тиоцианата калия:

Физические свойства 
Тетратиоцианатомеркурат(II) калия образует белые кристаллы.

Растворяется в воде и этаноле,
не растворяется в диэтиловом эфире.

Литература 
 
 

Соединения калия
Комплексные соединения ртути
ртути